Петропавловка — село в Балахтинском районе Красноярского края России,основано примерно в середине 18 века. Расположена на реке Кызынджуль, берущая своё начало на Солгонском кряже.  Является административным центром Петропавловского сельсовета.

География 
Село расположено в 64 км к западу от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 186 мужчин и 217 женщин из 403 чел.

Интересный факт 
В 1897 году во время своей Шушенской ссылки, в Петропавловке останавливался на ночлег В.И. Ленин.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района